ITG steht für:

 IT-Governance, Element der Unternehmensführung gewährleistet, dass die IT die Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt; Ursprung US-Administration; siehe auch CGEIT certification.
 Informationstechnische Grundbildung, Unterrichtsfach in Deutschland
 Ignaz-Taschner-Gymnasium, nach dem Künstler Ignaz Taschner benanntes Gymnasium in Dachau bei München
 in Baden-Württemberg: Bezeichnung für ein Technisches Gymnasium mit dem Profilfach Informationstechnik
 Informationstechnisches Gymnasium
 Informationstechnische Gesellschaft, Fachgesellschaft im Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE)
 Internet telephony gateway, ein Internet-Telefon Gateway wie z. B. das LevelOne VOI-8000, mit denen analoge Telefone digitalisiert werden können.
 In The Groove, ein Videospiel
 International Trumpet Guild, 1975 gegründete weltweite Organisation von Trompetern
 ITG Brands, drittgrößter Tabakwarenhersteller der USA

ITG